

Cinema 
 Mirror - Chi vive in quello specchio? (The Boogeyman) – film del 1980 diretto da Ulli Lommel
 The Boogeyman  – film del 1982 diretto da Jeff Schiro
 The Boogeyman  – film del 2013 diretto da Stephen Hyams
 The Boogeyman – film del 2023 diretto da Rob Savage

Letteratura 
 The Boogeyman  – racconto di Stephen King

Persone 
 The Boogeyman  – pseudonimo del wrestler statunitense Marty Wright
 The Boogeyman  – soprannome affibbiato al serial killer statunitense Albert Fish

Pagine correlate 
 Boogeyman
 Uomo nero
 L'uomo nero